Der Girabola 1999 war die 21. Saison des Girabola, der höchsten Spielklasse im Fußball in Angola. Es nahmen 16 Mannschaften teil, die je zwei Mal gegeneinander antraten. Die Saison begann am 18. April und endete am 21. November 1999.

Wie im Vorjahr gewann Primeiro de Agosto aus der Hauptstadt Luanda auch 1999 den Meistertitel. Den angolanischen Pokal errang der GD Sagrada Esperança mit einem 2:1 gegen Atlético Sport Aviação. Sagrada Esperança musste sich danach im Angolanischen Supercup dem Meister Primeiro de Agosto mit 0:3 nach einem 0:0 im Hinspiel geschlagen geben.

Aufsteiger Ferroviário da Huíla nahm nicht am Ligabetrieb teil und stieg punkt- und torlos am Ende ab. Warum er nicht teilnahm und keine Spielwertung vorgenommen wurde, ist nicht vermerkt. Mit Progresso do Sambizanga und Independente do Tômbua standen am Ende der Saison die beiden weiteren Absteiger fest.

Der Girabola 1999 war die letzte Saison mit 16 Mannschaften. Zur Saison 2000 wurde die Liga wieder auf 14 Mannschaften reduziert. So stiegen am Ende der Saison 1999 die drei vorgenannten Vereine ab, während mit Sporting do Bié nur ein Klub aus der zweiten Liga aufstieg.

Tabelle

Weblinks 
 Abschlusstabelle 1999 auf der Website der Profiliga Girabola (port.)
 Website zum Girabola 1999 bei der RSSSF

Siehe auch 
 Fußball in Angola
 Girabola

Girabola-Saison
Fußballsaison 1999